Estoril Open 2007 (kobiety)
 Estoril Open 2007 (mężczyźni)